Реттеншёс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Куфштайн. . Официальный код — 7 05 23.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хельмут Оппахер.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля